Det här är en lista över tränare som vunnit titlar i Uefa-klubbtävlingar. Listan inkluderar vinster i Uefa Champions League (tidigare Europacupen för mästarlag), Cupvinnarcupen, Uefa Europa League (tidigare Uefacupen), Intertotocupen och Uefa Super Cup. Totalt har 128 olika tränare från 21 länder vunnit officiella Uefa-klubbtävlingar. Listan tar bara med tränare som vunnit titlar i klubbtävlingar för herrar.

Italienaren Carlo Ancelotti är den mest framgångsrika tränaren med totalt sju titlar, följt av Giovanni Trapattoni och Alex Ferguson med sex vunna titlar vardera. Efter inledningen av säsongen 2015/2016 hade de italienska tränarna vunnit fler titlar än något annat land med sammanlagt 41 titlar, följt av de spanska tränarna på andra plats med 35 titlar.

Även om Mässcupen anses vara föregångaren till Uefacupen (nu Uefa Europa League), anser Uefa att cupen inte ska klassificeras som en officiell Uefa-klubbtävling, och därför är framgångar i den inte cupen med i den här listan. 1972 års upplaga av Uefa Super Cup räknas inte heller, då den inte anses var en officiell Uefa-klubbtävling.

Efter titel

Efter land 
Den här tabellen listar totala antalet vinster vunna av tränare från varje land.

Referenser

Allmänna

Specifika

Externa länkar 
 

Fotboll i Europa